Bulgarije
 Kolarovo (Blagoëvgrad), een dorp in de Bulgaarse oblast Blagoëvgrad
 Kolarovo (Chaskovo), een dorp in de Bulgaarse oblast Chaskovo
 Kolarovo (Silistra), een dorp in de Bulgaarse oblast Silistra
 Kolarovo (Stara Zagora), een dorp in de Bulgaarse oblast Stara Zagora

Slowakije
 Kolárovo, gemeente in Slowakije